Карбонеритас има више значења:

 Карбонеритас (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Карбонеритас (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику